Влад — имя и фамилия.

Имя 
Влад — уменьшительная форма от имени Владислав. Употребляется также как самостоятельное имя и как сокращение имени Владимир.
 Влад I Узурпатор — господарь Валахии (1394—1396)
 Влад II Дракул — господарь Валахии (1436—1442, 1443—1447)
 Влад III Цепеш (Дракула) — господарь Валахии (1448, 1456—1462, 1476)
 Влад IV Монах — господарь Валахии (1481, 1482—1495)
 Влад V Молодой — господарь Валахии (1510—1512)
 Влад Драгомир Калугарул — господарь Валахии (1521)

Фамилия 
Влад () — румынская фамилия:
 Влад, Александру (род. 1989) — румынский футболист, защитник «Днепра».
 Влад, Ион (1920-1992) — румынский скульптор.
 Влад, Николаэ — румынский и австралийский тяжелоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Влад, Роман — итальянский композитор и музыковед румынского происхождения.
 Влад, Юлиан — румынский политический деятель, генерал армии.

См. также 
 Владислав (значения)

Примечания